François-Emmanuel Guignard de Saint-Priest (1735-1821) – politico e diplomatico francese
 Guillaume Emmanuel Guignard de Saint-Priest (1776-1814) – generale russo di origine francese